Линия 9 () — одна из 16 линий Парижского метро. Проходит с запада на восток Парижа. Является 4-й по загруженности линией городской подземки.

Имеет пересадку почти на все остальные линии Парижского метро. На схемах обозначается светлым оттенком оливкового цвета и числом 9.

Хронология
8 ноября 1922: Трокадеро — 
27 мая 1923: Трокадеро — Сент-Огюстен
3 июня 1923: Сент-Огюстен — Шоссе д'Антен — Лафайет
29 сентября 1923: Экзельман — Порт-де-Сен-Клу
30 июня 1928: Шоссе д'Антен — Лафайет — Ришельё — Друо
10 декабря 1933: Ришельё — Друо — Порт-де-Монтрёй
3 февраля 1934: Порт-де-Сен-Клу — Пон-де-Севр
14 октября 1937: Порт-де-Монтрёй — Мэри-де-Монтрёй
2 сентября 1939: Закрытие станции "Сен-Мартен"
21 октября 2013: Начало замены подвижного состава с MF 67 на MF 01

Карта

Проекты развития 
К 2025 году планируется продление линии на две станции вглубь Монтрёя, на станции «Монтрёй — Опиталь» планируется сооружение пересадочного узла на линию 11..

Примечания

Ссылки
  Официальный сайт метрополитена
  Сайт на английском языке
  Interactive Map of the RER (from RATP's website)
  Interactive Map of the Paris métro (from RATP's website)
  Mobidf website, dedicated to the RER (unofficial)
  Metro-Pole website, dedicated to Paris public transports (unofficial)

Линии Парижского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1922 году